Il termine Biennale si riferisce a un evento culturale o a un genere di mostra di grandi dimensioni con cadenza regolare periodica di due anni, o a cicli della stessa durata. La Biennale di Venezia rappresenta l'archetipo e modello storico di questo genere di esposizione.

Eventi 

 Biennale Cinema
 Biennale delle arti decorative
 Biennale di Berlino
 Biennale di Coruche
 Biennale di Dakar
 Biennale di Lione
 Biennale di Johannesburg
 Biennale di Mosca
 Biennale di Nishinomiya Funasaka
 Biennale di Parigi
 Biennale di San Paolo
 Biennale di Shanghai
 Biennale di Venezia
 Biennale Internazionale d'Arte di Venezia
 Biennale di architettura di Venezia
 Biennali africane

Botanica e agricoltura 
 Pianta biennale, una pianta il cui ciclo vitale ha una durata di due anni
 Rotazione biennale, ciclo di avvicendamento periodico delle colture agricole

en:Biennale